12-й Чемпионат Азии по софтболу среди мужчин 2022 (также известен как Кубок Азии по софтболу среди мужчин 2022, ) проводился в городе Коти (Япония) с 3 по 6 сентября 2022 года с участием 7 команд.

В Японии мужской чемпионат Азии проводился в 4-й раз, в городе Коти — впервые.

Чемпионами Азии (в 9-й раз в своей истории и 8-й раз подряд) стала сборная Японии, победив в финале сборную Филиппин. Третье место заняла сборная Сингапура.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A - 4 команды, B - 3 команды), участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Команды, занявшие в группах места ниже 2-го, проходят в классификацию за 5—7 места, также проводящуюся по круговой системе в один круг (результаты матчей команд из одной группы учитываются). Четыре лучших команды (две из каждой группы) проходят в медальный групповой этап, также проводящуюся по круговой системе в один круг (результаты матчей команд из одной группы учитываются). Две лучшие команды проходят в финал, две оставшиеся — в матч за 3-е место.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в медальный групповой этап за 1—4 места (Super Round)
 Проходят в классификацию за 5—7 места (Placement Round)

Классификация за 5—7 места 

«W, L» — победа или поражение в матче между этими командами на групповом этапе

Медальный групповой этап 
Две лучшие команды выходят в финал, две худшие — в матч за 3-е место.

«W, L» — победа или поражение в матче между этими командами на групповом этапе
Ранжирование команд на 2, 3, 4 места (у всех 1 победа и 2 поражения) по показателю RA Runs Against (чем меньше значение, тем выше команда)

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2022 год в софтболе
2022
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Японии

Чемпионаты Азии в Японии
Софтбол
Сентябрь 2022 года